Lahnerbach steht für:

 Lahnerbach (Farnbach), rechter Zufluss des Farnbachs (Rottach) in Rottach-Egern, Landkreis Miesbach, Bayern
 Lahnerbach (Leitzach), linker Zufluss der Leitzach in Bayrischzell, Landkreis Miesbach, Bayern
 Lahnerbach (Klausgraben), rechter Zufluss des Klausgrabens in Reit im Winkl, Landkreis Traunstein, Bayern

Siehe auch:
 Lahngraben
 Lahnerbach